Vries se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 B.G. de Vries
 Hugo de Vries